El Señor de los Milagros o Cristo de los Milagros es una denominación popular de Cristo Jesús, a quien se lo venera especialmente de esta manera en diferentes lugares deHispanoamérica

 Señor de los Milagros (Lima), en Perú, o Cristo de Pachacamilla
 Señor de los Milagros (Huancayo), en Perú.
 Señor de los Milagros (Chilca), en Perú.
 Señor de los Milagros (Cusco), en Perú.
 Señor de los Milagros (Arequipa), en Perú.
 Señor de los Milagros (Trujillo), en Perú.
 Señor de los Milagros (Moquegua), en Perú.
 Señor de los Milagros de Buga, en Colombia
 Señor de los Milagros (San Pedro de los Milagros), en Colombia
 Señor de los Milagros (Maracaibo), en Venezuela
 Señor de los Milagros de Esquipulas de El Sauce, en Guatemala